HLV steht für:

 Hamburger Leichtathletik-Verband
 Hessischer Leichtathletik-Verband

HLV